Springwater puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Springwater, pueblo del Estado de Nueva York;
Springwater, pueblo del Estado de Wisconsin;
Municipio de Springwater, en el Estado de Minnesota;